Беллок:

 Беллок — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Арьеж. Входит в состав кантона Мирпуа.
 Беллок, Хилэр (1870—1953) — писатель и историк англо-французского происхождения.
 Беллок-Сен-Кламенс — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Жю-Беллок — коммуна во Франции, департамент Жер.